В парному розряді жіночого тенісного турніру Taiwan Open 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Кеммі Макгрегор і Синтія Макгрегор виграли титул, у фіналі перемігши пару Сенді Коллінз і Шерон Волш 67–6, 5–7, 6–4.

Сіяні пари 

 Сенді Коллінз /  Шерон Волш (фінал)
 Крістіан Жоліссен /  Хетер Ладлофф (чвертьфінал)

 Лі Антонопліс /  Барбара Геркен (півфінал)
 Anna Maria Fernández /  Джулі Річардсон (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Taipei Women's Championship